Тасыбаев:
 Тасыбаев, Булат Сердалиевич (род. 1933) — известный деятель геофизики, исследователь недр Казахстана на нефть и газ, кандидат геолого-минералогических наук.
 Тасыбаев, Манас Мухитович — аким города Атырау (2002 — 2 февраля 2006)